Am Kap Finisterre fanden drei Schlachten statt:

* Erste Seeschlacht am Kap Finisterre (1747), eine Schlacht im Mai 1747 während des Österreichischen Erbfolgekriegs
 Zweite Seeschlacht am Kap Finisterre (1747), eine weitere Schlacht im Oktober desselben Jahres
 Schlacht bei Kap Finisterre (1805), eine Schlacht während des dritten Koalitionskriegs im Jahre 1805